Ушастый трогон () — вид птиц из семейства трогоновых, единственный в одноимённом роде (Euptilotis). Он обитает в прибрежных сосново-дубровых лесах и каньонах в западной части Сьерра-Мадре в Мексике, к югу от западного Мичоакана и на крайнем юго-востоке Аризоны в Соединенных Штатах. Его ареал включает часть региона Мадрейских Небесных Островов на юго-востоке Аризоны, юго-западного Нью-Мексико и северной Соноры.

Таксономия 
Ушастый трогон был описан как Trogon neoxenus и проиллюстрирован в 1838 году английским орнитологом и художником Джоном Гулдом в его книге «A Monograph of the Trogonidae, or Family of Trogons». Описание сделано по образцу, собранному в Мексике В 1858 году во втором издании своей книги Гулд выделил этот вид в отдельный род Euptilotis. Видовое название объединяет  — «новый» и  — «незнакомец», или «гость». Название рода Euptilotis объединяет  — «хорошо» с ptilon — «перо» и -ōtis — «с ушами». Подвидов не выделяют. Молекулярное филогенетическое исследование, опубликованное в 2005 году, показало, что ушастый трогон является сестринским таксоном клады, содержащей представителей рода Pharomachrus.

Описание 

Длина тела 33—36 сантиметров. У обоих полов зеленая спина, темно-синие центральные рулевые перья и наружные рулевые перья, которые преимущественно белые на конце с черной полосой у основания (иногда с частичной черной и белой полосой у самок). Клюв тускло-серый с чуть более темной полосой на конце. У взрослого самца черноватая голова, радужно-зеленая грудь, брюшко и подхвостье красные. У взрослой самки серая голова, грудь и верхняя часть живота. Оба пола имеют тонкие, похожие на волосы, ушные перья, которые и дали виду его название. И голова, и клюв кажутся довольно маленькими и узкими по сравнению с таковыми у типичных трогонов.

Среда обитания 
Ушастые трогоны обитает на средних и верхних уровнях сосново-дубовых лесов и дубово-хвойных лесов, часто вдоль ручьев.

Вероятность обнаружения 
Было замечено, что представители этого вида проявляют отвращение к большим участкам бросающегося в глаза цвета на людях и вблизи них (отрицательные хромотропные реакции), включая белые, красные, оранжевые и синие. Это говорит о том, что гипотеза видовой уверенности, которая утверждает, что птиц, как правило, привлекают цвета, которые соответствуют цветам, встречающимся у их вида, и отталкивается цветами, не встречающимися у их вида, не применима к ушастым трогонам.

Примечания

Ссылки 
 https://xeno-canto.org/species/Euptilotis-neoxenus
 https://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=1002&m=0
 http://vireo.acnatsci.org/species_image.php?species=Euptilotis+neoxenus
 https://web.archive.org/web/20071211154708/http://www.sabo.org/photoalb/maderach.htm
 https://www.biodiversitylibrary.org/page/7490508#page/773/mode/1up

Монотипические роды птиц
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1838 году
Трогонообразные
Таксоны, описанные Джоном Гульдом